Para as Eliminatorias da Copa do Mundo de Rugby de 2003 da Oceania foi originalmente programado que os vencedores de dois grupos (Zona Leste e Zona Oeste) qualificam-se para uma rodada final com as equipas de topo, Tonga, Samoa e Fiji
A fórmula foi alterada, no entanto, para problemas relacionados com as distâncias e os custos que um grupo a 5 equipas levaria . Foi, assim, decidiu dividir as equipes em duas divisões. A Poule "A" formado pelas equipas de topo que teriam beneficiado duas vagas diretamente para a Copa do Mundo. A Poule "B" formada pelos dois grupos originais, os vencedores se encontram em um playoff para decidir quem disputou o lugar para a Repescagem contra a terceira classifcata da Poule "A".

Poule "A" 

 e  qualificadas para Copa do Mundo de Rugby 2003.
 qualificada para Playoff

Poule "B"

Grupo Leste 

 qualificada para Final.

Grupo Oeste 

 qualificada para Final.

Final 

 venceu no placar agregado por 45 a 36 e se classificou para Playoff

Playoff 

 venceu no placar agregado por 131 a 26 e se classificou para Repescagem.

Ver também 
 Eliminatórias da Copa do Mundo de Rugby de 2003

Ligações externas 
Rugby World Cup 

Copa do Mundo de Rugby